Die Bezeichnung Reichsuniversität (niederländisch: Rijksuniversiteit) führen oder führten Universitäten in den Niederlanden und in Belgien:

 Reichsuniversität Groningen (Rijksuniversiteit Groningen)
 Universität Leiden, vormals: Reichsuniversität Leiden (Rijksuniversiteit Leiden)
 Universität Utrecht, vormals: Reichsuniversität Utrecht (Rijksuniversiteit Utrecht)
 Universität Gent, bis 1991: Reichsuniversität Gent (Rijksuniversiteit Gent)
 Reichsuniversität Löwen (1817–1835)

Reichsuniversität war der inoffizielle Name der
 Kaiser-Wilhelm-Universität Straßburg (1871–1918)

Außerdem gründete das Deutsche Reich 1933 bis 1945 mehrere Reichsuniversitäten in annektierten oder besetzten Gebieten:
 Reichsuniversität Posen (1941–1945)
 Reichsuniversität Straßburg (1941–1944)
 Reichsuniversität Prag (1939–1945)
 Reichsuniversität Graz (1942–1945)

Als Reichsuniversitäten wurden bezeichnet
 Japans Kaiserliche Universitäten